BNP Paribas Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen PlexiPave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 8. - 20. marts 2016. Det var den 43. udgave af Indian Wells Masters.

Rækkerne i herresingle og herredouble var kategoriseret som ATP World Tour Masters 1000 på ATP World Tour 2016, og turneringen var sæsonen første Masters 1000-turnering. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2016, hvor det var sæsonens første turnering i kategorien WTA Premier Mandatory.

Novak Djokovic vandt herresingletitlen for femte gang, og forbedrede dermed sin egen og Roger Federers rekord for flest herresingletitler i Indian Wells Masters, og ved at vinde titlen for tredje år i træk tangerede han Federers bedrift fra 2004-06, som ingen andre tidligere indtil da havde udført. Samtidig tangerede han Rafael Nadals rekord på 27 vundne titler i ATP World Tour Masters 1000-turneringer. I finalen vandt Djokovic over Milos Raonic med 6−2, 6−0.

Damesingletitlen blev vundet af Viktoryja Azaranka, som i finalen besejrede Serena Williams med 6−4, 6−4, og som dermed vandt titlen for anden gang i sin karriere. Dermed tangerede hun rekorden for flest damesingletitler i Indian Wells Masters, som herefter var delt mellem ni spillere, der hver især havde vundet turneringen to gange: Martina Navrátilová, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, Marija Sjarapova og Viktoryja Azaranka.

I herredoublerækken blev det fransk sejr, idet Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut vandt finalen med 6−3, 7−6 over de forsvarende mestre Vasek Pospisil og Jack Sock. Det franske pars sejr var deres første i Indian Wells Masters, hvor et rent fransk par vandt herredoubletitlen for fjerde gang og for første gang siden Arnaud Clément og Sébastian Grosjean vandt titlen i 2004.

Damedoubleturneringen blev for første gang siden 2012 vundet af et amerikansk par, da Bethanie Mattek-Sands og Coco Vandeweghe i finalen besejrede Julia Görges og Karolína Plíšková i finalen med 4−6, 6−4, [10−6].

Venus Williams deltog i turneringen for første gang i 15 år men blev slået ud allerede i anden runde.

Præmier 

Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2016 androg US$ 12.269.210 ekskl. per diem.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 79 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, fem spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. Efterfølgende meldte Carla Suárez Navarro afbud, og hendes plads i turneringen blev overtaget af en lucky loser, Anna-Lena Friedsam.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf de 30 havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste to par havde modtaget et wildcard.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf 28 havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de øvrige fire par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open

Noter 

Indian Wells Masters
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016